Brynolf Wennerberg – pittore, disegnatore e artista commerciale svedese
 Erik Wennerberg – bobbista svedese
 Gunnar Brynolf Wennerberg – ritrattista e pittore di cavalli della Scuola di pittura di Düsseldorf
 Gunnar Wennerberg – scrittore svedese